Первая линия () — линия Пусанского метрополитена.

Линия длиной 40,4 километра с 40 станциями проходит с севера на юг. Число вагонов в составе поезда — 8 вагонов. Цвет линии — оранжевый. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

План этой линии был составлен в 1978 году. Двумя годами позже — в 1981 году — начался первый этап строительства между станциями «Нопхо» и «Помнэколь», который завершился в июле 1985 года. Протяжённость линии была 16,2 километра. Дальнейшее продление, которое открылось в мае 1987 года и составило 5,4 километра прошло на юг от станции «Помнэколь» до станции «Чунан». Продление линии на 4,5 километра до станции «Содэсин» было открыто в феврале 1990 года и продление до станции «Синпхён» длиной 6,4 километра было открыто в июне 1994 года и продление до станции «Тадэпхо-хэсуёкчан» длиной 7,9 километра было открыто в июне 2017 года.

Станции 

Первая линия (Пусанский метрополитен)